Nóvgorod o Veliki Nóvgorod, lloc històric més important del nord-oest de Rússia i la capital de la província de Nóvgorod
 Província de Nóvgorod, subjecte federal de la Federació Russa
 Catedral de Nóvgorod o Catedral de Santa Sofia de Nóvgorod, catedral construïda del 1045 al 1052
 República de Nóvgorod, estat medieval rus centrat a la ciutat de Veliki Nóvgorod
 Crònica de Nóvgorod (1016-1471), crònica més antiga existent de la República de Nóvgorod
 Nijni Nóvgorod, ciutat de Rússia, capital de la província de Nijni Nóvgorod i del Districte Federal del Volga
 Província de Nijni Nóvgorod, subjecte federal de la Federació Russa
 BC Nizhny Novgorod, club de bàsquet fundat el 2000 de la ciutat de Nijni Nóvgorod
 Principat de Nóvgorod-Séversk, estat medieval de Sevèria centrat a Nòvhorod-Siverski (actual Ucraïna)